Максимир — район Загреба.
 Максимир — парк у Загребі.
 «Максимир» — стадіон у Загребі.
 «Максимир» — футбольний клуб у Загребі.